Mihigo ist der Familienname von:
 Daniel Mihigo, ugandischer Badmintonspieler
 Kizito Mihigo (1981–2020), ruandischer Gospelsänger, Organist und Komponist geistlicher Musik
 Laurent Nkundabatware Mihigo (* 1967), ehemaliger General der kongolesischen Armee und ehemaliger Führer der Rebellengruppe CNDP, siehe Laurent Nkunda